Fredensborg-Humlebæk Kommune i Frederiksborg Amt blev dannet ved kommunalreformen i 1970 med navnet Asminderød-Grønholt Kommune efter den sognekommune, der var kommunens hovedbestanddel. Efter megen diskussion blev kommunens navn fra 19. maj 1971 ændret til Fredensborg-Humlebæk Kommune efter kommunens to største byer.

Ved strukturreformen i 2007 indgik kommunen i Fredensborg Kommune sammen med Karlebo Kommune.

Tidligere kommuner 
Asminderød-Grønholt sognekommune med byerne Fredensborg, Sørup og Humlebæk havde 1. januar 1970 12.954 indbyggere.

Desuden bestod kommunen af Nødebo overdrev (1 ejerlav og 9 andre matrikler) fra Esbønderup-Nødebo sognekommune, der havde 3.907 indbyggere og blev delt i 3 dele: hovedparten af Nødebo Sogn kom til Hillerød Kommune, og Esbønderup Sogn kom til Græsted-Gilleleje Kommune.

Sogne 
Kommunen bestod af følgende sogne, alle fra Lynge-Kronborg Herred:
 Asminderød Sogn
 Grønholt Sogn
 Humlebæk Sogn

Valgresultater

Borgmestre

Noter 

Kommuner i Danmark (1970-2006)
Fredensborg Kommune